Svatá Anna (Heilige Anna) ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Svatá Anna, Ortsteil von Horšovský Týn, Okres Domažlice
 Svatá Anna (Oslov), Ortsteil von Oslov, Okres Písek
 Svatá Anna, Ortsteil von Vlčeves, Okres Tábor
 Svatá Anna, Ansiedlung von Kraselov, Okres Strakonice
 Svatá Anna, Ansiedlung von Planá u Mariánských Lázní, Okres Tachov
 Svatá Anna, Ansiedlung von Pohled, Okres Havlíčkův Brod
 Svatá Anna, Ansiedlung von Všemyslice, Okres České Budějovice